McIntosh County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
McIntosh County (Georgia)
McIntosh County (North Dakota)
McIntosh County (Oklahoma)